Teiușu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Teiușu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Teiușu (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Teiușu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea